Лі На була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Вікторія Азаренко, фіналістка 2008 року, виграла титул, перемігши у фіналі Маріон Бартолі з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

Тур WTA 2009
Жінки, одиночний розряд